Diese Liste nennt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 11. Wahlperiode (Dezember 1982 – 1986).

Abgeordnete

Literatur 
 Parlamentsdokumentation: Übersicht der Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft seit 1946.

 12